True Beauty, reality show estadounidense.
True Beauty (serie de televisión), serie de televisión surcoreana (drama coreano) basado en el webtoon homónimo.
True Beauty (webtoon), webtoon surcoreano de la autora Yaongyi.